Storhamar Håndball ist der Name eines norwegischen Handballvereins. Es ist die Frauenhandballsparte im Storhamar Idrettslag (deutsch: Sportverein Storhamar) aus der Stadt Hamar.

Der Verein wurde am 7. April 2014 als Abspaltung aus dem Verein Storhamar Idrettslag gegründet. Das Team spielt in der höchsten norwegischen Spielklasse, der Eliteserien. Heimspielstätte der Norwegerinnen ist die Boligpartner Arena. Zu den Erfolgen des Teams gehören die zweiten Plätze in den Spielzeiten 2018/19, 2019/20, 2020/21 und 2021/22 und ein dritter Platz 2017/18. Im Pokal standen sie in den Spielzeiten 2018 und 2019 im Finale, verloren aber jeweils.

Kader Saison 2022/23 

Bekannte Spielerinnen sind Kamilla Sundmoen, Betina Riegelhuth (2008–2015, 2016–2022), Lise Løke, Heidi Løke (2017–2019), Chana Masson (2018–2019), Stine Lidén (2008–2017, seit 2018), Maja Jakobsen (2011–2015, seit 2019), Anja Hammerseng-Edin (2008–2012), Heidi Tjugum (seit 2007), Cassandra Tollbring (2020–2022), Guro Nestaker (seit 2018), Gina Lorentsen (2010–2013), Rannveig Haugen (1991–2003, 2004–2008), Jeanett Kristiansen (2021–2022), Tone Wølner (2010–2011), Anne Kjersti Suvdal (2017), Ann Grete Nørgaard (2021) und Mia Zschocke (ab 2022).

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Seite (norwegisch)
 Informationen (norwegisch) auf handball.no

 
Norwegischer Handballverein
Frauenhandballverein
Gegründet 2014